Isla Trinidad kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Saunders Island (ö i Falklandsöarna),

Trinidad och Tobago 

 Trinidad, ö, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar